Wandelbach ist ein Gewässername:

 Wandelbach (Teisnach), rechter Zufluss der Teisnach gegenüber Ruhmannsfelden, Landkreis Regen, Bayern
 Wandelbach (Tobelbach), linker Zufluss des Tobelbachs (zur Töss bei Zell) vor Tobelhof, Gemeinde Zell, Bezirk Winterthur, Kanton Zürich